Ekstrand är ett svenskt efternamn som den 31 december  2014 bars av 3163 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Ekstrand 
 Anna-Maria Ekstrand (född 1966), konstnär
 Carl Ekstrand (1838–1920), lektor i mekanik
 Carl Ekstrand Hamrén (född 1996), fotbollsspelare
 Carl-Eric Ekstrand (1910–1988), hovintendent
 Einar Ekstrand (1880–1958), diplomat
 Einar Ekstrand (översättare) (1888–1932), författare och översättare
 Erik Ekstrand (född 1979), programledare i radio och tv
 Estelle Ekstrand (1904–1984), mera känd som Estelle Bernadotte, amerikansk-svensk filantrop, i första äktenskapet gift med Folke Bernadotte
 Göran Ekstrand (född 1952), rocksångare
 Joel Ekstrand (född 1989), fotbollsspelare
 Lasse Ekstrand (född 1949), sociolog och författare
 Leonore Ekstrand (född 1949), skådespelare
 Sixten Ekstrand (född 1960), finländsk präst
 Viktor Ekstrand (1854–1918), lantmätare
 Yngve Ekstrand (1888–1951), sjöofficer (konteramiral)
 Åke Ekstrand (1846–1933), kemist och ämbetsman

Källor

Svenska efternamn